Sinbad de zeeman, de hoofdpersoon en de verteller van zeven sprookjes uit de verhalen van Duizend-en-een-nacht
Sinbad the Sailor (1935), een Amerikaanse korte tekenfilm uit 1935
Sinbad the Sailor (1947), een Amerikaanse film uit 1947